

Patronyme 

 André Corriveau, monteur et réalisateur canadien ;
 Antoine Corriveau (1985-), auteur de bande dessinée et auteur/compositeur/interprète canadien ;
 François Corriveau (1969-), avocat et ancien député québécois de l'Action démocratique du Québec (ADQ) ;
 Georges Corriveau (1951-), ingénieur et homme politique canadien ;
 Hugues Corriveau (1948-), poète, essayiste, nouvelliste et romancier canadien ; 
 Jean Corriveau, compositeur canadien ;
 Monique Corriveau (1927-1976), écrivaine canadienne ;
 Marie-Josephte Corriveau, dite « La Corriveau », (1733-1763), figure populaire du folklore québécois ;
 Thomas Corriveau, artiste visuel, réalisateur de films d'animation et professeur canadien.

Prix 

 Prix Monique-Corriveau, un prix qui a été créé en hommage à l'auteure de littérature jeunesse Monique Corriveau